О́льга Ма́ркова:
 Маркова, Ольга Борисовна (1963—2008) — казахстанская писательница, литературовед, критик.
 Маркова, Ольга Дмитриевна (род. 1974) — российская фигуристка.
 Маркова, Ольга Юрьевна (род. 1968) — российская бегунья.